Okręty US Navy o nazwie USS  "Andrew Doria", pochodzącej od zanglicyzowanego nazwiska włoskiego admirała Andrea Doria:

 Pierwszy "Andrew Doria" był brygantyną służącą w Continental Navy, która weszła do annałów historii jako pierwszy amerykański okręt, który odebrał salut od obcej jednostki wojskowej.
 Drugi "Andrew Doria" (IX-132) był włoskim tankowcem zbudowanym w 1908, zatopionym w 1941, później podniesionym, przemianowanym i używanym przez US Navy w latach 1944 - 1946.

Zobacz też 
Inny statek zatopiony w 1956 - SS "Andrea Doria"

Andrew Doria